Міста Куявсько-Поморського воєводства Польщі:

К